Государственный контролёр — орган власти. Может означать:
 Государственный контролёр — глава Государственного контроля, органа государственной исполнительной власти Кабинета Министров Российской империи.

В других странах 
 Государственный контролёр Израиля
 Глава государственного контроля в
 Латвии
 Эстонии

США

См. также 
 Государственный контроль